Huxhold ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Huxhold (* 1954), deutsche Ministerialbeamtin und Staatssekretärin
 Erwin Huxhold (1914–2005), deutscher Architekt, Hochschullehrer und Autor